El Distrito judicial de Huaura es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Huacho y su competencia se extiende a las provincias de Barranca, Cajatambo, Huaura, Huaral y Oyón de la Región Lima.

Fue creada por Decreto Ley N.º 25689 y se instaló el 10 de noviembre de 1993 bajo la presidencia de Alberto Fujimori.

Consta de una Sala Civil, una Sala Penal y una Sala Mixta.

Véase también 
Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú